Кей Си Джонс (; ) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Кей Си Джонс — это его полное имя.

Карьера игрока 
Джонс играл в баскетбольной команде университета Сан-Франциско. Вместе с Биллом Расселом приводил «Донс» в двух турнирах NCAA в 1955 и 1956 годах к чемпионскому титулу. Джонс также играл с Биллом Расселом в олимпийской команде США, которая в 1956 году выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Мельбурне (Австралия).

В своё время он был известен как цепкий защитник. Джонс провёл девять сезонов в НБА за «Бостон Селтикс», в восьми из них Бостон становился чемпионом НБА, с 1959 по 1966 год. В истории НБА только его товарищи по команде Билл Рассел (11 раз) и Сэм Джонс (10 раз) выигрывали больше чемпионских титулов за свою игровую карьеру. После поражения «Селтикс» от «Филадельфии-76», в плей-офф 1967 года, Джонс закончил свою игровую карьеру.

Зал славы баскетбола 
В 1989 году Кей Си Джонс был включён в Зал славы баскетбола.

Карьера тренера 
Джонс начал карьеру тренера с баскетбольного клуба Брандейского университета, с 1967 по 1970 годы. Потом Джонс на один сезон (1971/72) стал ассистентом главного тренера, бывшего одноклубника Билла Шермана, в «Лос-Анджелес Лейкерс», который в этом сезоне выиграл турнир НБА. В следующем сезоне Джонс стал первым тренером клуба из АБА, «Сан-Диего Конкистадорс», который просуществовал всего лишь три года. Через год, в 1973 году, он стал главным тренером команды «Кэпитал Буллетс» (через год она была переименована в «Вашингтон Буллетс»). Тренировал он их в течение трёх сезонов и довёл до финала НБА в 1975 году.

В 1983 году Джонс занял пост главного тренера «Бостон Селтикс», сменив Билла Фитча. Джонс руководил «Бостоном», когда в нём играл Ларри Бёрд. Вместе с «Селтикс» он выиграл два чемпионата НБА, в 1984 и 1986 годах. Кроме того, в 1986 году Джонс стал главным тренером Востока на Матче всех звёзд НБА 1986 года, победив Запад со счётом 139:132. «Бостон Селтикс» выигрывал Атлантический дивизион во всех пяти сезонах в эпоху правления Джонса в качестве главного тренера, и доходил до финала в 4 из 5 сезонов. После «Бостона» Джонс два года тренировал «Сиэтл Суперсоникс», с 1990 по 1992 год.

В 1994 году Джонс стал помощником главного тренера «Детройт Пистонс», Дона Чейни, бывшего игрока «Бостон Селтикс».

В 1997 году Джонс возглавил женский баскетбольный клуб «Нью-Инглэнд Близард», когда он только полтора года существовал. «Близард» два раза выходили в плей-офф, но там их останавливал клуб из Восточной конференции «Сан-Хосе Лазерс».

Жизнь после НБА 
Джонс работал в баскетбольном клубе университета Хартфорда.

Статистика игрока

Статистика в НБА 

{{СИНБА||Бостон|49||12,4|33,9||60,3|2,6|1,4|||3,5|8||9,4|25,0||100,0|1,5|1,3|||1,9}}

 Статистика главного тренера 

|-
| align="left"|Вашингтон
| align="left"|
|82||47||35||.573||align="center"|1-е в Центре||7||3||4
| align="center"|Проиграли в полуфинале конференции
|-
| align="left"|Вашингтон
| align="left"|
|82||60||22||.732||align="center"|1-е в Центре||17||8||9
| align="center"|Проиграли в финале НБА
|-
| align="left"|Вашингтон
| align="left"|
|82||48||34||.585||align="center"|2-е в Центре||7||3||4
| align="center"|Проиграли в полуфинале конференции
|-
| align="left"|Бостон
| align="left"|
|82||62||20||.756||align="center"|1-е в Атлантическом дивизионе||23||15||8
| align="center"|Чемпионы НБА|-
| align="left"|Бостон
| align="left"|
|82||63||19||.768||align="center"|1-е в Атлантическом дивизионе||21||13||8
| align="center"|Проиграли в финале НБА
|-
| align="left"|Бостон
| align="left"|
|82||67||15||.817||align="center"|1-е в Атлантическом дивизионе||18||15||3
| align="center"|Чемпионы НБА|-
| align="left"|Бостон
| align="left"|
|82||59||23||.720||align="center"|1-е в Атлантическом дивизионе||23||13||10
| align="center"|Проиграли в финале НБА
|-
| align="left"|Бостон
| align="left"|
|82||57||25||.695||align="center"|1-е в Атлантическом дивизионе||17||9||8
| align="center"|Проиграли в финале конференции
|-
| align="left"|Сиэтл Суперсоникс
| align="left"|
|82||41||41||.500||align="center"|5-е в Тихоокеаническом дивизионе||5||2||3
| align="center"|Проиграли в 1 раунде
|-
| align="left"|Сиэтл
| align="left"|
|36||18||18||.500||align="center"|(отставка)||—||—||—
| align="center"|—
|-class="sortbottom"
| align="left"|Итого за карьеру'''
| ||774||522||252||.674|| ||138||81||57
|-

См. также 
 Список игроков по количеству чемпионских титулов в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Игроки «Бостон Селтикс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Лос-Анджелес Лейкерс»
Тренеры «Вашингтон Уизардс»
Тренеры «Милуоки Бакс»
Тренеры «Бостон Селтикс»
Тренеры «Сиэтл Суперсоникс»
Тренеры «Детройт Пистонс»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами